Уильям IV Дуглас (? — 19 июля 1333) — шотландский аристократ, 6-й лорд Дуглас (1330—1333).

Биография 
Сын сэра Джеймса Дугласа (1286—1330), 5-го лорда Дугласа (1298—1330). Незаконнорожденный брат — Дуглас, Арчибальд, 3-й граф Дуглас (ок. 1328—1400), 3-й граф Дуглас.

В августе 1330 года после смерти в Гранаде своего отца Джеймса Дугласа, 5-го лорда Дугласа, Уильям унаследовал титул и владения Дугласов. Вначале находился под опекой своего дяди, сэра Арчибальда Дугласа.

В 1333 году Уильям Дуглас, лорд Дуглас, сопровождал своего дядю Арчибальда Дугласа, назначенного регентом Шотландии при малолетнем короле Давиде II Брюсе в походе против Англии. 19 июля 1333 года в битве при Халидол-Хилле шотландское войско под командованием сэра Арчибальда Дугласа потерпело сокрушительное поражение от английской армии. В этом сражении погибли Уильям и Арчибальд Дугласы.

В 1333 году после гибели Уильяма Дугласа новым лордом Дугласом стал его дядя Хьюго Дуглас (1333—1342), бывший каноник в Глазго и пастор из Роксбурга, который позднее вынужден был уступить большую часть своих владений двоюродному брату Уильяму Дугласу из Лотиана.

Источники 
 Maxwell, Sir Herbert. A History of the House of Douglas II vols. London 1902.

Дугласы
Уильям, 06 барон Дуглас